Rafael Mijares ist der Name folgender Personen:

* Rafael Mijares Alcérreca (1924–2015), mexikanischer Architekt und Maler
 Rafael Mijares Ferreiro (1948–1996), mexikanischer Diplomat